Tunnell ist der Familienname folgender Personen:

 Ebe W. Tunnell (1844–1917), US-amerikanischer Politiker
 Emlen Tunnell (1925–1975), US-amerikanischer Footballspieler
 James M. Tunnell (1879–1957), US-amerikanischer Politiker
 Jerrold Tunnell, US-amerikanischer Mathematiker